Camillo Agrippa – schermidore e matematico romano del Rinascimento
 Menenio Agrippa – politico e generale romano, console nel 503 a.C., noto per il suo famoso apologo
 Agrippa Menenio Lanato – (T. f. Agrippae n.), nipote del precedente, console nel 439 a.C. e tribuno militare con potestà consolare nel 419 a.C.
 Marco Vipsanio Agrippa – uomo politico e generale romano, genero di Augusto
 Marco Asinio Agrippa – console alto-imperiale romano
 Decimo Aterio Agrippa – uomo politico romano del I secolo d.C.
 Agrippa – astronomo greco del I secolo d.C.
 Agrippa – filosofo scettico della seconda metà del I secolo d.C.
 Cornelio Agrippa (Heinrich Cornelius Agrippa Von Nettesheim) – medico, alchimista, cabalista, astrologo e filosofo del XV secolo d.C.
 Erode Agrippa I – re giudeo
 Erode Agrippa II – re giudeo
 Agrippa Silvio – decimo dei leggendari re albani
 Agrippa – cratere lunare intitolato all'omonimo astronomo
 Agrippa – nome proprio italiano
 Agrippa – così chiamato dagli antichi Romani il bambino che si presenta alla nascita con i piedi.

Altri progetti